Кришнагири:

 Кришнагири — город в штате Тамилнад, Индия.
 Кришнагири — округ в штате Тамилнад, Индия.